Shashi Bhat steht für:

 Shashi Bhatt, auch Shashi Bhat (* um 1930), indische Badmintonspielerin 
 Shashi Bhat, Autorin, Gewinnerin des kanadischen Journey Prize 2018